Епархия Линди () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Линди, Танзания. Епархия Линди входит в митрополию Сонгеа. Кафедральным собором епархии Линди является церковь святого Андрея Каггвы.

История 
5 августа 1963 года Римский папа Павел VI издал буллу «Quotiens datur», которой учредил епархию Начингвеа, выделив её из территориального аббатства Нданды (сегодня — епархия Мтвары). Первоначально епархия Начингвеа являлась суффраганной по отношению к архиепархии Дар-эс-Салама.

17 октября 1986 года епархия Начингвеа передала часть территории для создания епархии Тундуру-Масаси и одновременно изменила своё название на епархию Линди. Её не следует путать с более ранней епархией Линди, от которой происходит сегодняшняя архиепархия Сонгеа.

18 ноября 1987 года епархия Линди вошла в состав церковной провинции Сонгеа.

Ординарии епархии 
 епископ Arnold Ralph Cotey, S.D.S. (5.08.1963 — 11.11.1983);
 епископ Поликарп Пенго (11.11.1983 — 17.10.1986), назначен епископом Тундуру-Масаси;
 епископ Maurus Libaba (17.10.1986 — 3.03.1988);
 епископ Bruno Pius Ngonyani (6.10.1990 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quotiens datur

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация  

Католические епархии Танзании